Yang Ying, née en 1994, curleuse chinoise
Yang Ying, née en 1953, pongiste chinoise
Yang Ying, née en 1977, pongiste chinoise